Фіала — давньогрецька пласка жертовна чаша без ручок.
 3695 Фіала — астероїд головного поясу.

 Артур Фіала (1899—2005) — один з останніх американських ветеранів Першої світової війни.
 Бенно Фіала Ріттер фон Фернбругг (1890—1964) — австро-угорський ас, який здобув 28 перемог під час Першої світової війни.
 Вацлав Фіала (1896—1980) — чеський академічний живописець, ілюстратор, графік, типограф та письменник.
 Ентоні Фіала (1869—1950) — американський полярний дослідник.
 Жан-П'єр Фіала (* 1969) — камерунський футболіст.
 Йозеф Фіала (1748—1816) — композитор, гобоїст, віолончеліст і педагог.
 Карел Фіала (1925—2020) — чеський актор і співак (тенор).
 Кевін Фіала (* 1996) — швейцарський хокеїст, лівий/правий нападник.
 Ондржей Фіала (* 1987) — чеський хокеїст, нападник.
 Петр Фіала (* 1964) — чеський політолог і політичний діяч, лідер Громадянської демократичної партії з 2014 року.
 Томаш Фіала (* 1974) — генеральний директор української інвестиційної компанії «Dragon Capital».
 Франц Фіала (? — ?) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника. Відомий виступами у складі клубу «Адміра». Чемпіон Австрії 1927 року.
 Фіала Юрій (1922—2017) — український композитор, піаніст, органіст, диригент, педагог.
 Ян Фіала (* 1956) — чеський футболіст.
 Зузана Фіалова (* 1974) — словацька актриса і кінорежисер.
 Квета Фіалова (1929—2017) — чехословацька і чеська актриса театру і кіно.
 Люсі Фіалова (* 1988) — професійний гравець у сквош.
Словацькі прізвища
Чеські прізвища